Gulfkriget kan syfta på:

 (Första) persiska gulfkriget – en väpnad konflikt mellan Irak och Iran som ägde rum från september 1980 till augusti 1988, se Iran–Irak-kriget
 Gulfkriget – ett fullskaligt krig mellan Irak och allierade trupper, ledda av USA 1990–1991, se Kuwaitkriget

Se även
 Irakkriget – en militär kampanj i Irak, och invasionen av Irak 2003–2011
 Irakiska inbördeskriget – en konflikt i Irak 2011–